Beaujeu kan syfta på:

 Beaujeu, Alpes-de-Haute-Provence, fransk kommun i departementet Alpes-de-Haute-Provence
 Beaujeu, Rhône, fransk kommun i departementet Rhône
 Beaujeu-Saint-Vallier-Pierrejux-et-Quitteur, fransk kommun i departementet Haute-Saône
 Saint-Didier-sur-Beaujeu, fransk kommun i departementet Rhône